Sirens () — демо-альбом американской певицы Лана Дель Рей под сценическим псевдонимом Мэй Джейлер. Альбом был записан и выпущен в 2005 году. В сети альбом появился в мае 2012 года на YouTube в формате видео. В альбом вошли некоторые песни из предыдущих мини-сборников "Young like Me" и "From the End".

Создание 
Альбом состоит исключительно из акустических композиций без каких-либо наложенных студийных спецэффектов, все песни написаны Ланой Дель Рей (Мэй Джейлер) без чьей-либо помощи. На момент работы над альбомом певица только начинала заниматься сочинением музыки и освоением акустической гитары - как следствие, многие песни написаны в одной тональности.

Список композиций 
Полный треклист альбома взят из музыкального журнала New Musical Express (NME). Официальные названия известны лишь у нескольких песен - A Star For Nick,  Out with a Bang, Junky Pride. Названия остальных были придуманы фанатами на основе слов из текстов, но утвержденными самой Грант не являются.

Отзывы критиков 
Альбом получил положительный отклик среди обозревателей, которые отметили незамысловатость в музыкальном плане и мягкий, приятный вокал.

Беки Бэйн из Idolator писала, что "хотя голос Грант часто слабый и нетвердый, на всех этих незатейливых треках она звучит нежно и мило", отметив также, что "довольно свежо слышать поющей в удобном для неё регистре Лану/Лиззи/Мэй, которой нет нужды  петь головным голосом и прибегать к воркованию заигрывающей жеманной штучки, слышному на протяжении всего альбома Born to Die".

Том Бриэн из Stereogum так отозвался о работе: "Песни из Sirens, которые Лана поет дрожащим голосом в сопровождении акустической гитары, хорошо показывают томную таинственность, которая позже раскроется и определит её имидж, но они также демонстрируют иное - хрупкое, наркотически-дымчатое звучание Ли Хэзлвуда"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ланы Дель Рей  (на английском языке)
 Официальный канал Ланы Дель Рей на YouTube 
 Официальный микроблог Ланы Дель Рей в сервисе Twitter 

Дебютные мини-альбомы
Альбомы Ланы Дель Рей